El topónimo Ashill puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 la aldea de Ashill, en el condado de Cornualles;
 el pueblo de Ashill, en el condado de Devon;
 el pueblo y la parroquia de Ashill, en el condado de Norfolk; o
 el pueblo y la parroquia de Ashill, en el condado de Somerset.